

Astronomia 
 Cratere Plummer – cratere lunare

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Plummer – ghiacciaio situato sulla costa di Zumberge, nella parte occidentale della Terra di Ellsworth

 Stati Uniti d'America
 Plummer – città della Contea di Benewah, Idaho
 Plummer – città della Contea di Red Lake, Minnesota

Medicina
 Adenoma tossico di Plummer – tipo di neoplasia
 Sindrome di Plummer-Vinson – patologia
 Unghia di Plummer – segno clinico

Persone 
 Amanda Plummer – attrice statunitense, figlia di Christopher
 Charlie Plummer – attore statunitense
 Christian Plummer, pseudonimo di Sergio Martino – regista e sceneggiatore italiano
 Christopher Plummer – attore canadese
 David Plummer – nuotatore statunitense
 Gary Plummer – ex cestista statunitense
 Gary Plummer – ex giocatore di football americano statunitense
 Glenn Plummer – attore statunitense
 Jake Plummer – ex giocatore di football americano statunitense
 Kathryn Plummer – pallavolista e giocatrice di beach volley statunitense
 Penelope Plummer – modella australiana